El título Work puede referirse a:

Cine 
Work, película de Charles Chaplin.

Música 
Work, canción de Iggy Azalea.
Work, canción de Rihanna.
Work, canción de Kelly Rowland.